Alexios IV Angelos, keizer van Byzantium (1203-1204)
 Alexios IV Megas Komnenos, keizer van Trebizonde (1429-1459)